Gioia puede referirse a:

 Gioia, género de escarabajos de la familia Chrysomelidae.
Gioia dei Marsi, municipio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, (Italia).
Gioia del Colle, municipio italiano de la ciudad metropolitana de Bari en Puglia, (Italia).
Gioia Sannitica, municipio de la Provincia de Caserta, en la Campania, (Italia).
Gioia Tauro, municipio de la Ciudad metropolitana de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).